Rock Hill Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rock Hill Farm (Pennsylvania), ID-Nr. 99000880
 Rock Hill Farm (Virginia), ID-Nr. 09000664